La Supercoppa di Grecia 2020 è stata la 1ª Supercoppa di Grecia di pallacanestro maschile, organizzata dall'ESAKE.

Si è disputata il 23 e il 24 settembre 2020 presso il Peristeri Indoor Hall di Peristeri tra i seguenti quattro club:
 , campione di Grecia 2019-20
 , 2º classificato in Basket League 2019-2020
 , squadra ospitante e 3º classificato in Basket League 2019-2020
 , 4º classificato in Basket League 2019-2020

Tabellone

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Voci correlate 
Basket League 2020-2021
Coppa di Grecia 2020-2021

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2020
Supercoppa greca di pallacanestro maschile